Achúcarro ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Achúcarro (1936–2021), paraguayischer Fußballspieler
 Joaquín Achúcarro  (* 1932), spanischer Pianist und Musikpädagoge